Black Rain signifie pluie noire en français et désigne :

Musique

Chanson 
 Black Rain, est le troisième single tiré de l'album Black Rain d'Ozzy Osbourne.

Groupe 
 Blackrain, est un groupe de glam metal et hard rock français d'Annecy.

Album 
 Black Rain, est le  studio d'Ozzy Osbourne, paru le  ;
 Black Rain, est le premier album studio du groupe homonyme de heavy metal français.

Cinéma 
 Black Rain, est un film américain réalisé par Ridley Scott, sorti en 1989 ;

Littérature 
 Black Rain, une série de romans de Chris Debien.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre